Лига чемпионов АФК сезона 2005 — 24-й розыгрыш главного клубного турнира Азии, 3-й под названием Лига чемпионов АФК. Обладателем трофея второй год подряд стал «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Победитель этого розыгрыша также получил право на участие в Чемпионате мира среди клубов 2005 года.

Формат турнира 
Команды были разбиты на семь групп с учётом географического принципа — представители Восточной и Юго-Восточной Азии были посеяны в группы от E до G, остальные — от А до D. Групповой этап прошёл в два круга, каждая пара провела по два матча между собой. За победу в матче начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко. Семь победителей группового турнира выходили в четвертьфинал, восьмым участником плей-офф автоматически стал победитель прошлого розыгрыша — «Аль-Иттихад». При жеребьёвке плей-офф команды не сеялись, единственным ограничением было разнесение команд из одной страны в четвертьфинале.

Результаты

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

2005
Футбол в Азии в 2005 году